Carnival of Souls – film del 1962 diretto da Herk Harvey
 Carnival of Souls: The Final Sessions – album dei Kiss del 1997
 Carnival of Souls – film del 1998 diretto da Adam Grossman e Ian Kessner
 Carnival of Souls – album dei Miranda Sex Garden del 2000
 Carnival of Souls – romanzo del 2006 di Nancy Holder ispirato alla serie Buffy l'ammazzavampiri
 Carnival of Souls – album del 2014 dei Pere Ubu